

Persone
 Adam Jahn (1991) – calciatore statunitense, di ruolo attaccante
 Bettine Jahn (1958) – ex ostacolista tedesca
 Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) – pedagogista e patriota tedesco
 Hermann Arthur Jahn (1907-1979) – fisico inglese, di origine tedesca
 Jost Jahn (1959) – dentista e astrofilo tedesco
 Otto Jahn (1813-1869) – compositore, archeologo, filologo e critico d'arte tedesco
 Rita Jahn-Wilden (1947) – ex velocista tedesca
 Rolf Jahn (1927-2001) – calciatore tedesco orientale, di ruolo portiere
 Sigmund Jähn (1937) – cosmonauta tedesco

Altro
 30830 Jahn – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Helmut Jahn
Moritz Jahn